Paul W. McCracken
 Paul McCracken (koszykarz)